Denumirea de Dvoriște se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dvoriște, un sat în comuna Kiustendil, regiunea Kiustendil;
 Dvoriște, un sat în comuna Gurkovo, regiunea Stara Zagora.